Аннунциа́тки — название нескольких женских католических монашеских конгрегаций, посвящённых Благовещению (лат. Annuntiatio — Благовещение):

 Орден Благовещения Пресвятой Девы Марии (Ordo de Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis, O.Ann.M) — орден, созданный в 1501 году в Бурже св. Иоанной Французской.
 Сёстры Божьей Матери Благовещения (Suore della SS. Annunziata) — конгрегация, основанная в Генуе в 1604 году блаженной Марией Викторией Форнари.
 Доминиканки-аннунциатки (Dominicas de la Annunciata) — конгрегация, основанная в 1856 году в Испании доминиканцем блаженным Ф. Де Колем.

См. также 
 Рыцарский орден аннунциатов